"Potosí" pode ser:
 Potosí, cidade boliviana
 Potosí (departamento), na Bolívia
 Potosí (Nicarágua), na Nicarágua
 Minas de Potosí, na Bolívia
 Club Atlético Nacional Potosí
 Club Real Potosí
 San Luis Potosí, no México
 Potosí (Colômbia), no departamento de Nariño
 Huayna Potosí

Desambiguações de topônimos